Koselbruch ist der Name folgender Orte:

 Koselbruch (Hoyerswerda), Siedlung in Schwarzkollm, Stadt Hoyerswerda, im sächsischen Landkreis Bautzen
 Schauplatz der Krabat-Sage, siehe Krabat-Mühle Schwarzkollm